Кри́стиан Ги́лле (; 6 января 1976, Вольфен) — немецкий гребец-каноист, выступал за сборную Германии в середине 1990-х — конце 2000-х годов. Олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, четырежды чемпион Европы, многократный победитель и призёр первенств национального значения.

Биография 
Кристиан Гилле родился 6 января 1976 года в городе Вольфене, федеральная земля Саксония-Анхальт. Активно заниматься греблей начал в возрасте одиннадцати лет, проходил подготовку в спортивном клубе при Германской академии физической культуры в Лейпциге, тренировался под руководством тренера Кая Веселого. Среди юниоров уже в 1993 году выигрывал чемпионат мира в четвёрках, был серебряным призёром в одиночках.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в 1995 году, когда попал в основной состав национальной сборной Германии и побывал на домашнем чемпионате мира в Дуйсбурге, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в зачёте четырёхместных экипажей на дистанции 1000 метров. Два года спустя на мировом первенстве в канадском Дартмуте в паре с Томасом Цереске завоевал золотую медаль на двухстах метрах и бронзовую на пятистах — ещё через год на аналогичных соревнованиях в венгерском Сегеде повторил это достижение, в двойках стал чемпионом мира на дистанции 200 метров и бронзовым призёром на дистанции 500 метров (на обоих чемпионатах их обошли команды Венгрии и Польши).

В 1999 году Гилле добавил в послужной список бронзовую медаль с чемпионата мира в Милане, добытую в гонках каноэ-двоек на двухсотметровой дистанции. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, вместе с тем же Цереске участвовал в полукилометровом парном разряде, сумел выйти в финальную стадию соревнований, но в решающем заезде финишировал только пятым.

Поскольку Цереске из-за серьёзной болезни вынужден был завершить карьеру, на чемпионате мира 2002 года в испанской Севилье Гилле выступал в одиночном разряде спринтеров и на дистанции 200 метров получил бронзу, проиграв в финале россиянину Максиму Опалеву и поляку Анджею Езерскому, которые получили золото и серебро соответственно. Будучи одним из лидеров сборной, прошёл квалификацию на Олимпийские игры 2004 года в Афинах, где совместно с новым партнёром Томашем Выленжеком показал пятый результат на пятистах метрах и завоевал золото на тысяче. На старт он выходил с траурной чёрной повязкой в память об умершем Томасе Цереске и победу тоже посвятил своему многолетнему партнёру.

В 2005 году на чемпионате мира в хорватском Загребе Гилле стал призёром во всех трёх парных спринтерских дисциплинах, в том числе на дистанциях 500 и 1000 метров получил награды высшего золотого достоинства. На двухстах метрах вынужден был довольствоваться серебром, проиграв россиянам Евгению Игнатову и Николаю Липкину. Не менее успешно выступил и на чемпионате Европы в польской Познани, где в тех же трёх дисциплинах одолел всех своих соперников и трижды поднимался на верхнюю ступень пьедестала почёта. В следующем сезоне в двойках на двухстах метрах выиграл серебряную медаль, затем на домашнем чемпионате мира в Дуйсбурге в трёх парных дисциплинах добыл три разные медали: серебряную в гонке на 200 метров, бронзовую на 500 метров и золотую на 1000. Помимо этого, на тысяче метров одержал победу на европейском первенстве в испанской Понтеведре, став таким образом четырёхкратным чемпионом Европы и пятикратным чемпионом мира.

Последнее значимое выступление Гелле состоялось на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, где он вместе с тем же Выленжеком выиграл бронзу на пятистах метрах и серебро на тысяче — в первом случае не смог обогнать команды из Китая и России, во втором проиграл братьям Андрею и Александру Богдановичам из Белоруссии. Вскоре после этих соревнований он принял решение завершить карьеру профессионального спортсмена, уступив место в сборной молодым немецким гребцам — официально объявил об этом 30 марта 2009 года. Ныне проживает в Лейпцие, с января 2010 года работает пожарным, по образованию — автомеханик.

Примечания

Ссылки 
 
 Кристиан Гилле — медали на крупнейших международных соревнованиях
 Списки чемпионов и призёров по гребле на байдарках и каноэ (1936—2007) 

Гребцы на байдарках и каноэ Германии
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2000 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2004 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионы мира по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионы Европы по гребле на байдарках и каноэ